They're Only Chasing Safety — четвертий студійний альбом американської групи Underoath, який був випущений 15 червня 2004.

Треклист 
 Young and Aspiring - 3:04
 A Boy Brushed Red... Living in Black and White - 4:28
 The Impact of Reason - 3:23
 Reinventing Your Exit - 4:22
 The Blue Note - 0:51
 It's Dangerous Business Walking out Your Front Door - 3:58
 Down, Set, Go - 3:44
 I Don't Feel Very Receptive Today - 3:42
 I'm Content with Losing - 3:55
 Some Will Seek Forgiveness, Others Escape - 4:21

Джерела 
 They're Only Chasing Safety  allmusic
 They're Only Chasing Safety  last.fm

Альбоми Underoath
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми